Datsun mi-DO — компактный переднеприводной хэтчбек, созданный японской компанией Nissan на основе автомобиля Lada Kalina. В числе прочих усовершенствований от своего прародителя Datsun mi-DO отличается высоким дорожным просветом (174 мм) и японской автоматической коробкой передач Jatco.

История 
Datsun mi-DO был второй моделью марки, вышедшей на российский рынок после седана on-DO.

Премьера хэтчбека состоялась 27 августа 2014 года на Московском автосалоне.

Серийная сборка модели Datsun mi-DO началась в феврале 2015 года, а в продажу он поступил 24 февраля 2015 года и сразу в двух вариантах — с механической и с автоматической коробкой передач. В базовой комплектации у любого Datsun mi-DO есть ABS, бортовой компьютер, электроусилитель руля, обогрев сидений, электрорегулировка, обогрев зеркал и две подушки безопасности. Самая дорогая комплектация, вдобавок, оснащена легкосплавными колесами, мультимедийной системой, кондиционером, системой стабилизации, парктроником и четырьмя подушками безопасности.

В данный момент хэтчбеки Datsun присутствуют на рынках России, Казахстана, Белоруссии, Молдовы и Ливана.

На 1 января 2020 года в России насчитывалось 22 тыс. шт. модели mi-DO.

В январе 2020 года автомобиль получил новые боковые зеркала с повторителями указателей поворотов, иные зеркало заднего вида и рычаг ручника в салоне.

Прекращение выпуска модели 
Летом 2020 года компания Nissan приняла решение о прекращении использования бренда Datsun и, соответственно, прекращении выпуска моделей Datsun mi-DO и Datsun on-Do. Производство новых автомобилей будет прекращено к концу 2020 года.

Внешне «Мидошка» мне нравится больше — Калина выглядит проще. Но как ни старались ниссановцы замаскировать Ладу, русская родословная прослеживается во всем: от ключа зажигания до основных агрегатов. … Mi-DO — не супернадежный автомобиль. Однако простой по конструкции и недорогой в ремонте. Вдобавок он очень понятный и удобный в управлении. Этим и нравится.

Продажи

Комплектации

Особая серия 
В феврале 2016 года начались продажи специальной серии хэтчбека Datsun mi-DO International. Автомобили были выпущены лимитированным тиражом — всего 400 штук. Серия отличается внутренним и внешним стайлингом, а также оснащением: у хетчбэка есть спойлер, задний диффузор, накладки на дверные пороги и коврики с оранжевой окантовкой. Автомобиль новой серии был выпущен в чёрном и оранжевом цветах кузова со вставками из красного или чёрного цветов соответственно.

В список стандартного оснащения версии International входят: климат-контроль, передние сиденья и лобовое стекло с обогревом, электрические стеклоподъёмники, датчик дождя и света, а для водительского кресла предусмотрена регулировка по высоте. Наиболее дорогая версия имеет мультимедийную систему с 7" сенсорным экраном и навигацией, задние парктроники и передние боковые подушки безопасности.

Комплектации: Trust, Dream.

Технические характеристики 
Стандартное оборудование всех моделей:

· Антиблокировочная система торможения (ABS),

· Усилитель экстренного торможения (BAS),

· Система электронного распределения тормозных усилий (EBD),

· Подушка безопасности водителя и пассажира,

· Трёхточечные инерционные ремни безопасности,

· 3 задних подголовника,

· Система крепления детских кресел ISOFIX,

· Полноразмерное запасное колесо,

· Бамперы, окрашенные в цвет кузова,

· Передние и задние брызговики,

· Хромированная отделка внутренних элементов дверей,

· Бортовой компьютер,

· Обогрев боковых зеркал,

· Электрорегулировка боковых зеркал,

· Передние электростеклоподъёмники,

· Электроусилитель руля,

· Регулировка руля по высоте,

· Центральный замок,

· Подогрев передних сидений,

· Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60,

· Карманы в спинках передних сидений.

Размерность шин: 185/60 R14; 185/55 R15

Конструкция

Примечания

Литература 
 Дмитрий Конкин —  Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков // За рулём, 2016

Ссылки 
 Модель Datsun mi-DO на официальном сайте.
 Официальный сайт Datsun

Автомобили Datsun
Автомобили производства Nissan